

Patronyme

Bernard Musson est un acteur français né le  à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) et mort le  à Paris.
Jacques Musson est un céiste français.

Toponyme
Musson (en Luxembourgeois: Ëmsong) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Luxembourg, ainsi qu’une localité où siège son administration. La commune connu sa période de gloire entre les  grâce à son usine sidérurgique.

Références